HFO est un sigle qui peut désigner :
 hydrofluoroléfine ou hydrofluoroalcène, un composé chimique, dérivé fluoré des alcènes ;
 Heavy fuel oil, une catégorie de fiouls de consistance goudronneuse.

Voir aussi 
 HFO-1234yf, un hydrofluoroalcène de formule CH2=CFCF3
 HFO-1234ze, une hydrofluoroléfine de formule CFH=CH-CF3